

Fisica 
 Gas – stato della materia
 Gas naturale – tipo di gas usato come combustibile

Cinema 
 Gas, fu necessario distruggere il mondo per poterlo salvare (Gas!) – film del 1971 diretto da Roger Corman
 A tutto gas (Gas) – film del 1981 diretto da Les Rose
 Gas – film del 2005 diretto da Luciano Melchionna

Codici 
 GAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garissa, Kenya
 gas – codice ISO 639-3 della lingua adiwasi garasia

Geografia
 Gas – comune nel dipartimento Eure-et-Loir (Francia)
 Gas – città della contea di Allen in Kansas (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Gas – abbreviazione di GNU Assembler, un tipo di assembler disponibile per molte architetture
 V GAS, simulatore 3D

Musica 
 Gas (Wolfgang Voigt) – musicista tedesco

Sigle
 Gear Acquisition Syndrome – un termine gergale anglosassone usato soprattutto da chitarristi e fotografi che indica una sorta di sindrome da acquisto compulsivo volta a far desiderare l'acquisto di attrezzature (gear) relative alla propria professione/hobby.
 General Adaptation Syndrome – un termine anglosassone che indica lo stress
 Guardare Ascoltare Sentire – una manovra utilizzata da un soccorritore per determinare se una persona colta da malore sta respirando
 Gruppo di acquisto solidale – gruppo di acquisto che segue i principi di equità e solidarietà
 Geschichte des Arabischen Schrifttums, di Fuat Sezgin – repertorio bio-bibliografico del mondo islamico e della sua produzione scientifica scritta

Altro
 Gas Jeans – marca di abbigliamento
 Gas – tipo di filettatura.

Altri progetti